

La serie televisiva Gli invincibili (The Protectors) venne trasmessa in Italia per 51 dei 52 episodi totali: 24 su Rai 1 tra febbraio e marzo del 1979 e 27 su Canale 5 dal settembre 1980 al luglio 1981 proponendoli alla rinfusa e non nell'ordine originale della trasmissione britannica.

Nelle due tabelle seguenti si fornisce l'ordine di trasmissione italiano dei 51 episodi andati in onda (in neretto è indicata la data di trasmissione italiana). L'episodio n. 27 (il primo della seconda stagione), Quin, in Italia non è stato trasmesso.

Per gli episodi trasmessi da Rai 1 la sigla di chiusura era il brano Identikit cantato da Jimmy Fontana; per gli episodi trasmessi da Canale 5 vennero ripristinate le sigle originali.

Episodi trasmessi da Rai 1

Episodi trasmessi da Canale 5

Episodio inedito in Italia

Voci correlate 
Gli invincibili (serie televisiva)
Episodi de Gli invincibili (prima stagione)
Episodi de Gli invincibili (seconda stagione)